Синерь — название населённых пунктов в России.

 Синерь — посёлок в Кукморском районе Татарстана.
 Синерь — деревня в Аликовском районе Чувашии.